Seligman (Missouri)
Seligman (Arizona)
Milton Seligman
Martin Seligman

Ou ainda:
Márcio Seligmann-Silva

Desambiguação